Il doppio del torneo di tennis Nyon Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Damm e Branislav Stankovič che hanno battuto in finale Otis Smith e Vince Van Gelderen 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Martin Damm /  Branislav Stankovič (Campioni)
 Gustavo Garetto /  César Kist (quarti di finale)

Assente
 Claudio Mezzadri /  Stefano Mezzadri (primo turno)
 Otis Smith /  Vince Van Gelderen (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nyon Challenger 1991